Le tournoi de tennis US Hardcourt est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier III, se dispute à San Antonio du 25 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Monica Seles.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Hardcourt
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
US Hardcourt
Tennis aux États-Unis en 1991
Événement sportif à San Antonio
Compétition de tennis au Texas
Tennis en mars 1991